Stany peut désigner :

Patronyme 
Jacques Stany (né en 1930), acteur français d'origine biélorusse.

Toponymie
en Pologne
 Stany, un village dans la voïvodie des Basses-Carpates ;
 Stany, un village dans la voïvodie de Lubusz ;
 Stany, un village dans la voïvodie de Silésie.

Homonymie de toponyme